Drujon ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Drujon (* 1985), französischer Straßenradrennfahrer
 Mathieu Drujon (* 1983), französischer Radrennfahrer